Брунелло () — газовое месторождение на северо-западе Австралии, 170 км от города . Открыто в сентябре 2007 года. Месторождение расположено в блоке WA-356-P.

Продуктивный пласт относится к юрским отложениям.

Геологические запасы природного газа оцениваются в 100 млрд м³.

Оператором месторождения является американская нефтяная компания Apache Corp. (65 %), также в проекте участвует Kuwait Foreign Petroleum Exploration Company (35 %).

Ссылки 
 Brunello-1 tests 72.5 MMcf, 1,230 barrels per day from 121 feet of Mungaroo pay in Permit WA-356-P
 
 Australia: Apache Gets Julimar/Brunello Approval

Газовые месторождения Австралии